Marktstraße 15 ist die Adresse von

Marktstraße 15 (Cochstedt), denkmalgeschütztes Haus in Hecklingen in Sachsen-Anhalt
Marktstraße 15 (Quedlinburg), denkmalgeschütztes Haus in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt 
Marktstraße 13/15 (Buchen/Odenwald), Haus in Buchen in Baden-Württemberg